

Geografia 
 Vogel – montagna delle Alpi Giulie in Slovenia
 Vogel – ghiacciaio della Terra di Graham in Antartide

Persone 
 Arthur Israel Vogel – chimico britannico
 Alex Vogel – ciclista su strada e pistard svizzero
 Bernhard Vogel  – politico tedesco
 Bibi Vogel - attrice, cantante e attivista brasiliana
 Bob Vogel, propr. Robert Louis Vogel – ex giocatore di football americano statunitense
 David Vogel – scrittore ucraino
 Eberhard Vogel – calciatore tedesco
 Ecaterina Vogel – ex cestista rumena
 Éliane Vogel-Polsky – giurista belga
 Emil Vogel – musicologo tedesco
 Frank Vogel – allenatore di pallacanestro statunitense
 Franz Vogel – produttore cinematografico tedesco
 Fred Vogel – regista statunitense
 Hansjörg Vogel – vescovo cattolico svizzero
 Hans-Jochen Vogel – politico tedesco
 Heiko Vogel – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Hermann Carl Vogel – astronomo tedesco
 Jaroslav Vogel – compositore e direttore d'orchestra ceco 
 Johann Vogel – ex calciatore svizzero
 Johann Christoph Vogel – compositore tedesco
 Joseph Anton Vogel – storico e letterato francese
 Julius Vogel – politico e scrittore britannico
 Jürgen Vogel – attore tedesco
 Kristina Vogel – ciclista tedesca
 Markus Vogel – sciatore svizzero
 Matt Vogel – ex nuotatore statunitense
 Maximilian Vogel von Falckenstein – generale tedesco
 Mike Vogel – attore statunitense
 Mitch Vogel – attore statunitense
 Nadja Vogel – sciatrice alpina ed ex sciatrice d'erba svizzera
 Nicholas Vogel – pallavolista statunitense
 Nikolas Vogel – attore e giornalista tedesco
 Paul Vogel – direttore della fotografia statunitense
 Paul Gerhard Vogel – prigioniero nei campi di concentramento tedeschi
 Paula Vogel – drammaturga statunitense
 Pierre Vogel – predicatore e pugile tedesco
 Rémi Vogel – calciatore francese
 Renate Vogel – ex nuotatrice tedesca orientale
 Richard Vogel – ex tennista cecoslovacco, successivamente ceco
 Tony Vogel – attore britannico
 Virgil William Vogel – regista statunitense
 Wladimir Vogel (Vladimir Rudol'fovič Fogel') – compositore russo naturalizzato svizzero

Altro
 11762 Vogel – asteroide
 Cratere Vogel – cratere lunare
 Vogel Business Media – editore tedesco
 Vogel Buchverlag – editore tedesco

Pagine correlate 
Cratere Vogel
Vogl